Rio Avon (do galês afon, "rio") pode se referir a:

Na Inglaterra 
Rio Avon (Devon) - Bigbury on Sea, perto de Salcombe
Rio Avon (Warwickshire) - atravessa Stratford-upon-Avon
Rio Avon (Hampshire) - atravessa Salisbury, Wiltshire e Christchurch, Dorset
Rio Avon (Bristol) - atravessa Bath, Somerset e Bristol

Na Escócia 
Rio Avon (Falkirk)
Rio Avon (Strathspey)
Avon Water - afluente do rio Clyde

No Canadá 
Rio Avon (Ontário)
Rio Avon (Nova Escócia)

Na Nova Zelândia 
Rio Avon (Nova Zelândia)

Na Austrália 
Rio Avon (Austrália Ocidental)
Rio Avon (Vitória Ocidental)
Rio Avon (Gippsland, Victoria)
Rio Avon (Gloucester, Nova Gales do Sul)
Rio Avon (Wollongong, Nova Gales do Sul)

Outros 
Rio Afan - rio no País de Gales, por vezes grafado como Avon

Desambiguação